Offizierskasino bezeichnet: 

 Offizierskasino, baulich separate Speise- und Aufenthaltsräumlichkeit  für militärisches Führungspersonal

Offizierskasino ist der Name folgender Gebäude: 
 Offizierskasino der Kürassierkaserne (Brandenburg an der Havel), ehemaliges Offizierskasino des Kürassier-Regiments „Kaiser Nikolaus I. von Russland“ (Brandenburgisches) Nr. 6 in Brandenburg an der Havel, seit den 2000er Jahren Kulturstätte
 Offizierskasino der Artilleriekaserne (Brandenburg an der Havel), ehemaliges Offizierskasino der Artillerie in Brandenburg an der Havel
 Offizierskasino (Lübeck), ehemaliges Offizierskasino des Infanterie-Regiments „Lübeck“ (3. Hanseatisches) Nr. 162 in der Hansestadt Lübeck
 Offizierskasino (Pasewalk), ehemaliges Offizierskasino des Pommerschen Kürassier-Regiments „Königin“ Nr. 2 in Pasewalk
 Offizierskasino (Schwerin), ehemaliges Offizierskasino des Großherzoglich Mecklenburgischen Grenadier-Regiments Nr. 89